Peckham se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elizabeth Maria Gifford Peckham
 George William Peckham